|-
| 170901 - ||  || 10 noiembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170902 - ||  || 11 noiembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170903 - ||  || 18 noiembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170904 - ||  || 8 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170905 - ||  || 9 decembrie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 170906 Coluche ||  || 9 decembrie 2004 || Nogales || 
|-
| 170907 - ||  || 10 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170908 - ||  || 13 decembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170909 - ||  || 12 decembrie 2004 ||  || 
|-
| 170910 - ||  || 9 decembrie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 170911 - ||  || 11 decembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170912 - ||  || 11 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170913 - ||  || 14 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170914 - ||  || 9 decembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170915 - ||  || 14 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170916 - ||  || 15 decembrie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 170917 - ||  || 11 decembrie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 170918 - ||  || 13 decembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170919 - ||  || 15 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170920 - ||  || 15 decembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170921 - ||  || 16 decembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170922 - ||  || 16 decembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170923 - ||  || 18 decembrie 2004 || Mount Lemmon || 
|-
| 170924 - ||  || 18 decembrie 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 170925 - ||  || 18 decembrie 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 170926 - ||  || 19 decembrie 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 170927 - ||  || 5 ianuarie 2005 ||  || 
|-
| 170928 - ||  || 6 ianuarie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 170929 - ||  || 6 ianuarie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 170930 - ||  || 7 ianuarie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 170931 - ||  || 7 ianuarie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 170932 - ||  || 7 ianuarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 170933 - ||  || 6 ianuarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 170934 - ||  || 7 ianuarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 170935 - ||  || 7 ianuarie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 170936 - ||  || 11 ianuarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 170937 - ||  || 11 ianuarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 170938 - ||  || 13 ianuarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 170939 - ||  || 13 ianuarie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170940 - ||  || 15 ianuarie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170941 - ||  || 13 ianuarie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170942 - ||  || 13 ianuarie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 170943 - ||  || 13 ianuarie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170944 - ||  || 15 ianuarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 170945 - ||  || 13 ianuarie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 170946 - ||  || 16 ianuarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 170947 - ||  || 16 ianuarie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 170948 - ||  || 16 ianuarie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170949 - ||  || 16 ianuarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 170950 - ||  || 16 ianuarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 170951 - ||  || 16 ianuarie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170952 - ||  || 17 ianuarie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170953 - ||  || 17 ianuarie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170954 - ||  || 16 ianuarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 170955 - ||  || 17 ianuarie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 170956 - ||  || 17 ianuarie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 170957 - ||  || 17 ianuarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 170958 - ||  || 31 ianuarie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 170959 - ||  || 16 ianuarie 2005 ||  || 
|-
| 170960 - ||  || 1 februarie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 170961 - ||  || 1 februarie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170962 - ||  || 1 februarie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170963 - ||  || 1 februarie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170964 - ||  || 1 februarie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 170965 - ||  || 1 februarie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 170966 - ||  || 2 februarie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170967 - ||  || 2 februarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 170968 - ||  || 2 februarie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 170969 - ||  || 2 februarie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 170970 - ||  || 2 februarie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 170971 - ||  || 3 februarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 170972 - ||  || 1 februarie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 170973 - ||  || 4 februarie 2005 ||  || Altschwendt
|-
| 170974 - ||  || 4 februarie 2005 ||  || 
|-
| 170975 - ||  || 1 februarie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170976 - ||  || 2 februarie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170977 - ||  || 3 februarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 170978 - ||  || 3 februarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 170979 - ||  || 2 februarie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 170980 - ||  || 2 februarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 170981 - ||  || 2 februarie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170982 - ||  || 2 februarie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170983 - ||  || 3 februarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 170984 - ||  || 3 februarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 170985 - ||  || 2 februarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 170986 - ||  || 2 februarie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 170987 - ||  || 2 februarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 170988 - ||  || 3 februarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 170989 - ||  || 9 februarie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170990 - ||  || 9 februarie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 170991 - ||  || 9 februarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 170992 - ||  || 2 februarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 170993 - ||  || 9 februarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 170994 - ||  || 1 februarie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 170995 - ||  || 3 martie 2005 ||  || 
|-
| 170996 - ||  || 1 martie 2005 ||  || 
|-
| 170997 - ||  || 1 martie 2005 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 170998 - ||  || 2 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170999 - ||  || 2 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171000 - ||  || 3 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-